Хальци́порус () — род трубчатых грибов семейства  (или Strobilomycetaceae).

Виды 
 
  (=Chalciporus piperatus var. amarellus, Chalciporus pseudorubinellus)
 
 
 
 
 
  (=Gyroporus luteopurpureus, Rubinoboletus luteopurpureus)
 
 
 
 
 
 
 
  (=Rubinoboletus virescens)
 
  (=Tubiporus rubinellus, Suillus rubinellus)
  (=Rubinoboletus rubinus, Suillus rubinus и Xerocomus rubinus)

Роды грибов
Болетовые